Isabela Navarrská (1395 – 31. srpna 1450) byla mladší přeživší dcerou Karla III. Navarrského a jeho manželky Eleonory Kastilské.

Dětství a rodina 
Krátce před Isabeliným narozením se její matka zabývala problémy v Kastilii. Eleonora se musela kvůli dceřinu porodu vrátit do Navarry.

Isabela byla šestým z osmi potomků. Dva mladší bratři zemřeli v dětství a zůstala jen Isabela s pěti staršími sestrami, mezi nimiž byly: Johana (zemřela předtím, než mohla zdědit trůn), Blanka (otcova nástupkyně) a Beatrix (manželka Jakuba II. z La Marche).

Isabelinými prarodiči z matčiny strany byli král Jindřich II. Kastilský a Jana z Peñafielu. Prarodiči z otcovy strany byli král Karel II. Navarrský a Johana Francouzská, dcera krále Jana II. Francouzského a Jitky Lucemburské.

Manželství 
Isabela byla poprvé zasnoubena kolem roku 1414 s infantem Janem Aragonským. Její matka, královna Eleonora, jí na sňatek odkázala své peníze. Jan se později stal aragonským králem, ale zrušil zasnoubení s Isabelou, v naději, že se ožení s Johanou II. Neapolskou.

Isabela se 10. května 1419 provdala za Jana IV. z Armagnacu. Pro Jana to bylo již druhé manželství, po smrti jeho první ženy Blanky Bretaňské, která mu neporodila syna.

Isabela měla s Janem pět dětí:

 Marie z Armagnacu (1420 – 1473), manželka Jana II. z Alençonu a předkyně krále Jindřicha IV. Francouzského.
 Jan V. z Armagnacu (1420 – 1473), vikomt z Lomagne, hrabě z Armagnacu, Fézensac a Rodez. Poprvé se nelegálně oženil se svou mladší sestrou Isabelou a podruhé s Johanou z Foix.
 Eleonora z Armagnacu (1423 – 1456), manželka Ludvíka de Chalon (1389 – 1463), oranžského prince, lorda z Arlay a Arguelu.
 Karel I. z Armagnacu (1425 – 1497), vikomt z Fézensaguetu, hrabě z Armagnacu, Fézensac a Rodez.
 Isabela z Armagnacu (1430 – 1476), lady z Four-Valleys, nelegální manželka svého staršího bratra Jana, s nímž měla potomky.

Isabela i její manžel zemřeli v roce 1450, ona v srpnu a on v listopadu.

Vývod z předků

Reference 

Narození v roce 1395
Úmrtí 31. srpna
Úmrtí v roce 1450
Navarrské infantky
Dynastie Évreux
Ženy